Le Soir peut désigner :

Arts et culture
 Le Soir, tableau de Caspar David Friedrich (1821)
 Le Soir, poème d'Alphonse de Lamartine.

Journaux 
Le Soir d'Algérie, quotidien algérien ;
 Le Soir républicain, quotidien diffusé en Algérie française par Albert Camus ;
Le Soir, quotidien belge, créé en 1887 ;
 Le Soir, un tri-hebdomadaire camerounais ;
 Le Soir, quotidien français fondé en 1869 par Louis Outrebon, disparu en 1932 ;
Le Soir, quotidien haïtien, créé en 1899 ;
Le Soir Échos ou Le Soir, quotidien marocain.

Voir aussi 
 Paris-Soir
 Ce soir